Сэр Герман Бонди (;  — ) — британский математик и космолог австрийского происхождения. Эмерит-профессор Лондонского университета, член Лондонского королевского общества (1959). В 1983—1990 годах возглавлял кембриджский Колледж Черчилля, занимал также ряд других научных постов и на государственной службе, в том числе — генерального директора Европейской организации космических исследований в 1967-71 гг. () и главного учёного британских министерств обороны (1971-77) и энергетики (1977-80).

Биография 
Родился в нерелигиозной еврейской семье врача-кардиолога. Учился в Венской реальной гимназии, показав особые успехи по математике.
Окончил кембриджский Тринити-колледж (магистр), где учился с 1937 года. В 1942—1945 гг. работал в Британском адмиралтействе, перед чем в мае 1940 года был интернирован как «вражеский иностранец» и более года провёл в охраняемых лагерях на острове Мэн и в Канаде.

Преподавал математику в Кембридже (1945-54) и Королевском колледже Лондона (профессором с 1954 года, с 1971 года титулярный профессор, с 1985 года эмерит). В 1983—1990 годах возглавлял кембриджский Колледж Черчилля.

В 1956-64 гг. секретарь Королевского астрономического общества, в 1967-71 гг. генеральный директор Европейской организации космических исследований в Париже (), в 1971-77 гг. главный научный консультант министерства обороны, в 1977-80 гг. шеф-учёный министерства энергетики, в 1980-84 гг. председатель . Достиг ранга .

С 1985 по 1987 год президент Гидрографического общества.
С 1981 по 1997 год президент .
Состоял членом Британской гуманистической ассоциации и являлся её президентом с 1982 по 1999 год.

Выступал в СМИ популяризатором научного метода.
В некрологе «Индепендент» приводится данная ему лордом Хили характеристика: «Самое важное в Германе было то, что он был ученым с чувством социальной ответственности». Его другом был Макс Перуц.

С 1947 года женат на Christine Stockman, пятеро детей.

Труды: «Cosmology» (1952, reissued 1960), «The Universe at Large» (1960), «Relativity and Commonsense» (1964), «Assumption and Myth in Physical Theory» (1967). Автобиография «Science, Churchill, and Me» (1990).

Награды 
 Медаль Альберта Эйнштейна Общества Альберта Эйнштейна (1983)
  (1988)
 G.D. Birla International Award for Humanism (1990)
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (2001)

Рыцарь-командор ордена Бани (1973). Почётный доктор ряда университетов.

Примечания

Литература 
 B. G. Sidharth, ed. (2008). A Century of Ideas: Perspectives from Leading Scientists of the 20th Century, p. 13.
 Anthony Tucker. Sir Hermann Bondi // Guardian (12 Sep 2005).
 Tam Dalyell. Professor Sir Hermann Bondi // Independent (11 September 2005).

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Мастера Колледжа Черчилля (Кембридж)
Мемуаристы XX века
Мемуаристы Великобритании
члены Лондонского королевского общества
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)
Профессора Лондонского университета
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Почётные доктора Сент-Эндрюсского университета
Почётные доктора Венского университета
Почётные доктора Бирмингемского университета
Почётные доктора Университета Йорка
Почётные доктора Университета Бата